Тальне — місто у Звенигородському районі Черкаської області, центр Тальнівської міської громади.

 Тальне — проміжна станція Одеської залізниці в однойменному місті.
 Тальне — футбольний клуб з однойменного міста Черкаської області.